Лафферти, Джеймс — американский актёр, режиссёр и продюсер. 
 Лафферти, Дэниэл (род. 1989) — североирландский футболист, защитник клуба «Олдем Атлетик». 
 Лафферти, Кайл — североирландский футболист, нападающий английского клуба «Норвич Сити» и сборной Северной Ирландии.
 Лафферти, Рафаэль Алоизиус (1914—2002) — американский писатель-фантаст ирландского происхождения.